Por Cross Plains pode estar à procura de:
 Cross Plains (Tennessee)
 Cross Plains (Texas)
 Cross Plains (Wisconsin)

Desambiguação